Olaszország
Colle d’Anchise, község Olaszországban, Molise régióban, Campobasso megyében
Colle Brianza, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében 
Colle Sannita, község Olaszországban, Campania régióban, Benevento megyében
Colle San Magno, település Olaszországban, Lazio régióban, Frosinone megyében
Colle Santa Lucia, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
Colle di Tora, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Colle Umberto, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
Colle di Val d’Elsa, település Olaszországban, Toszkána régióban, Siena megyében